Никола́й Алекса́ндрович Василе́вский:
 Василевский, Николай Александрович (1852—1914) — русский генерал.
 Василевский, Николай Александрович (1949—2018) — цыганский поэт и журналист, автор-исполнитель.